General-Anzeiger steht für:

 General-Anzeiger, Titelbestandteil von Tageszeitungen

Generalanzeiger steht:
 in der Schweiz für eine elektrisch oder elektronisch gesteuerte Anzeigetafel an Bahnhöfen

General-Anzeiger ist der Titel folgender Tageszeitungen:

 General-Anzeiger (Bonn)
 General-Anzeiger für Dortmund
 General-Anzeiger (Essen)
 Frankfurter General-Anzeiger
 General-Anzeiger für Hamburg-Altona
 Hennigsdorfer Generalanzeiger
 Lübecker General-Anzeiger, siehe Lübecker Nachrichten
 General-Anzeiger (Ludwigshafen)
 Oranienburger Generalanzeiger
 Remscheider General-Anzeiger
 Reutlinger General-Anzeiger
 General-Anzeiger (Rhauderfehn)
 General-Anzeiger (Sachsen-Anhalt)
 General-Anzeiger (Wesel)
 General-Anzeiger Wuppertal